Мрозович () — польская фамилия.

Известные носители 
  — польская акробатка, чемпионка Всемирных игр в групповых упражнениях на баланс, темп и в многоборье (1993).
  (род. 1996) — польский гандболист, игрок чемпионата Польши в составе клуба «Заглембе».
  (род. 1984) — польский гребец, чемпион Польши в лёгких парных двойках (2010).
  (род. 1978) — польский гребец, чемпион Польши в лёгких двойках без рулевого (2009).

См. также